Der Begriff Gebetsrichtung bezeichnet:

Ad orientem
Qibla (Islam)
Qiblih (Bahai)